Mythologie
 Mars (mythologie), de Romeinse god van de oorlog (veel andere betekenissen zijn direct of indirect hieraan ontleend)

Planeet
 Mars (planeet), een planeet in het zonnestelsel genoemd naar de gelijknamige Romeinse god
 Mars (astrologie), een planeet in de astrologie

Ruimtevaartuigen en -landers
Russische onbemande ruimtevaartuigen
 Mars 1, gelanceerd in 1962
 Mars 2, gelanceerd in 1971
 Mars 3, gelanceerd in 1971
 Mars 4, gelanceerd in 1973
 Mars 5, gelanceerd in 1973
 Mars 6, gelanceerd in 1973
 Mars 7, gelanceerd in 1973
 Mars Exploration Rover, een Amerikaans onbemand robotwagentje
 Mars Express, een Europees ruimtevaartuig
 Mars Pathfinder, een Amerikaans ruimtevaartuig
 Mars Polar Lander, een Amerikaans ruimtevaartuig
 Mars Reconnaissance Orbiter, een Amerikaans ruimtevaartuig

Plaatsen
 Mars (Ardèche), een gemeente in het Franse departement Ardèche
 Mars (Gard), een gemeente in het Franse departement Gard
 Mars (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire
 Mars (Pennsylvania), een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Muziek
 Mars (muziek), de naam van een muziekgenre in 2/4, 4/4 of 6/8 maat
 Mars van de vrijwilligers, het volkslied van de Volksrepubliek China
 Mars op Rome, de greep naar de macht van Mussolini in 1922
 Marcheren, het lopen in een georganiseerde en uniforme ritmische stoet
 Mars (album van B'z), een album van het Japanse rockduo B'z
 Mars (album van Gackt), een album van de Japanse singer-songwriter Gackt
 Mars (album van Upper Wilds), een album van de Amerikaanse noiserockband Upper Wilds

Historische merken van motorfietsen
 Mars (Coventry), een Brits historisch motorfietsmerk
 Mars (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
 Mars (Neurenberg), een Duits historisch motorfietsmerk

Overig
 Marcheren, het zich verplaatsen van een georganiseerde groep, vaak (para)militair
 Mars Incorporated, de producent van onder andere Mars-chocoladerepen
 Mars (reep), een chocoladereep
 Mars (film), een Sovjet-Russische film van Pavel Kloesjantsev
 Mars (televisieserie), een serie op National Geographic Channel
 Mars (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
 Mars (klaverjassen), het behalen van alle slagen van een spel, ook wel een 'pit' of 'doormars' genoemd
 Mars, een platform in de mast (zie kraaiennest (scheepsonderdeel))
 Mars (olieveld), een groot olieveld van Royal Dutch Shell in de Golf van Mexico
 Mars (boek), een boek van Andy Weir, ook verfilmd als "The Martian"
 Mid-Atlantic Regional Spaceport
 MARS, molecular absorbents recirculation system (= leverdialyse), een geneeskundige behandeling
 Mars (schip, 1564), een Zweedse schip te watergelegen in 1564
 M.A.R.S., een heavy metalgroep
 Bruno Mars, een Amerikaanse zanger

Zie ook 
 Les Mars, een gemeente in het Franse departement Creuse
 meers (toponiem) of mars, een laaggelegen weideland of moeras
 Marsch of mars, benaming voor het zeekleilandschap in Noord-Duitsland
 Champ de Mars, doorverwijspagina